Berliner Mauer steht für:

 Berliner Mauer, Mauer zur Zweiteilung Berlins (1961–1990)
 Berliner Stadtmauer, mittelalterliche Befestigung um das damalige Berlin-Cölln
 Berliner Festungsmauer (1650–1740), siehe Festung Berlin
 Berliner Zollmauer (1734–1870)
 Berliner Mauer, Variante der Berliner Verteidigung, Schacheröffnung

Siehe auch: